Germaine kan syfta på:
 Germaine, Aisne
 Germaine, Marne